Samsung Galaxy A9 – modello di smartphone della Samsung del 2016
 Samsung Galaxy A9 – modello di smartphone della Samsung del 2018